der Kleine ist Beiname folgender Personen: 
 Ajax der Kleine, griechischer Held vor Troja
 Boleslaw der Kleine, auch Bolko II. (Schweidnitz) (1308–1368), Herzog von Schweidnitz-Jauer 
 Friedrich der Kleine (1273–1316), Markgraf von Meißen
 Jakobus der Kleine, ein Mann aus dem Neuen Testament
 Pippin der Kleine, auch Pippin der Jüngere (714–768), fränkischer Hausmeier aus dem Geschlecht der Karolinger und König der Franken

der Kleine ist Pseudonym folgender Personen: 
 El Chapo (spanisch für „Der Kleine“; bürgerlich Joaquín Guzmán; * 1957), mexikanischer Krimineller

Siehe auch:
 Kleine